Sergei Fokin ist der Name folgender Personen:

* Sergei Fokin (Eishockeyspieler) (* 1963), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Alexandrowitsch Fokin (* 1961), russischer Fußballspieler